Diamanten bezeichnet:
 das Mineral Diamant
 Diamanten (1954), britischer Kriminalfilm
 Diamanten (Lied), ein Lied des deutschen Rappers Kontra K